Земельный суд Клагенфурта () — государственный региональный суд компетентной юрисдикции федеральной земли Каринтия. Суд расположен в городе Клагенфурт.

Адрес суда: 9020 Клагенфурт, Йозеф-Вольфганг-Добернигштрасе, 2, тел. +43 463 5840.

Географические координаты Земельного суда Клагенфурта: 

Руководство суда (2016):
 Председатель земельного суда — Доктор Бернд Лучоуниг;
 заместитель председателя суда — Доктор Ульрике Светина;
 заместитель председателя суда — Магистр Манфред Херрнхофер;
 администратор суда — Ханнес Унтеркофлер.

Полномочия суда 
Земельный суд Клагенфурта является судом региональной инстанции и  рассматривает уголовные и гражданские дела, поступающих от 11, существующих в настоящее время, районных судов Каринтии. Он также рассматривает гражданские правовые отношения (за редкими исключениями) с суммами спора более 15000 евро. Кроме того, Земельный суд Клагенфурта, рассматривает апелляции на постановления районных судов Каринтии, а также рассматривает дела по трудовому и социальному законодательству Австрии в федеральной земле Каринтия независимо от суммы спора. Ведение реестра всех компаний, созданных в Каринтии, также является прерогативой для Земельного суда Клагенфурта.

Территориальная юрисдикция Земельного суда Клагенфурта охватывает всю федеральную землю Каринтия. Вышестоящим судом для него является Высший земельный суд Граца.

⇑

Здание суда 
Земельный суд Клагенфурта в настоящее время располагается в здании на Йозеф-Вольфганг-Добернигштрасе, 2.

Вход со стороны Пурчерштрасе () —

 Партер на входе: бухгалтерия и офис по регистрация компаний, судебный зал;
 1-й этаж: фото-копировальная  № 146;
 2-й этаж: гражданские ведомства, апелляционные отделы, департамент по банкротству, отдел правового сопровождения;
 3-й этаж: руководство земельного суда, канцелярия. 

Вход со стороны Сенной площади () —

 2-й этаж: департамент по уголовным дела;
 4-й этаж: департамент по трудовым и социальным спорам. 
                       
На первом этаже судебного здания размещаются офисы прокурора Клагенфурта. Другую информацию о Клагенфуртской прокуратуре можно найти на веб-сайте этой службы.

⇑

История 
Формирование суда

Строительство

Здание суда было построено в несколько этапов. Самая старая часть на Сенной площади () была построена в 1844 году. Суд расширили за счёт строения на Йозеф-Вольфганг-Добернигштрасе, 2 () в 1928 году. Впоследствии это здание соединили с пристройкой, построенной в 1932 году на Пурчерштрасе ().
Главный фасад Земельного суда Клагенфурта расположен на Йозеф-Вольфганг-Добернигштрасе (западная сторона строения).
Строение четырёхэтажное, с простой структурой, с расписным фронтоном второй четверти XX века, располагается на севере центральной части Клагенфурта во Внутреннем городе () и образует комплекс из суда, прокуратуры и тюрьмы  (). 

Создание и ликвидация императорско-королевского Апелляционного суда Клагенфурта рассмотрена в статье доктора Хадмара Фрезахера ()

⇑

Доказательства и источники 

 Австрийская информационная система Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) 
 Исторические законы и нормативные акты ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online 
 Географические справочники, 1903÷1908 GenWiki 
 Географические справочники GenWiki 
 Австрия GenWiki 
 Региональный научно-исследовательский портал GenWiki 

⇑

Литература 
 
 Постановления правительства Австрии и федеральных земель digitalisierte historische österreichische Rechts- und Gesetzestexte 
 Литература об Австрии GenWiki 
⇑

Примечания 

⇑

Внешние ссылки 
 Немецко-русский переводчик, Google
 Земельный суд Клагенфурта на веб-сайте Министерства юстиции Австрии 
 Географические координаты Земельного суда Клагенфурта:

См. также 
 Список судебных округов Каринтии
 Список судов и судебных округов Австрии
 Landesgericht Klagenfurt 
 Liste österreichischer Gerichte 
 Liste der Gerichtsbezirke in Kärnten

Лицензия 
 Лицензия: Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT)

Ссылки 

⇑

К
!
!
С